Яснопілля — село у Березівському районі Одеської області
 Яснопілля — село у Лебединському районі Сумської області